Casati ist der Familienname folgender Personen:
 Ambrogio Casati (1897–1977), italienischer Maler und Bildhauer
 Ezio Casati (* 1956), italienischer Politiker
 Gabrio Casati (1798–1873), italienischer Politiker
 Gaetano Casati (1838–1902), italienischer Afrikaforscher
 Gasparo Casati (≈1610–1641), italienischer Komponist und Domkapellmeister
 Giulio Casati (* 1942), italienischer Physiker
 Luisa Casati (1881–1957), italienische Erbin, Muse, Kunstmäzen, Modeikone und High Society Lady
 Mario Casati (* 1944), italienischer Boxer
 Paolo Casati (1617–1707), italienischer Jesuit und Mathematiker
 Pietro Casati (1891–1956), italienischer Radrennfahrer und Gründer der Radfirma Casati
 Rebecca Casati (* 1970), Journalistin und Schriftstellerin

Casati bezeichnet folgendes Unternehmen:
 Casati (Unternehmen), ein italienischer Fahrradhersteller aus Monza

Siehe auch:
 Cassati